Parlamento russo
 Duma – termine russo che definisce ogni diversa assemblea rappresentativa della Russia moderna e della Russia storica
 Duma di Stato della Federazione russa
 Duma di Stato dell'Impero russo
 Zemskij sobor – il primo parlamento russo su base feudale